The River (1929), een film uit 1929 van Frank Borzage
 The River (1938), documentairefilm uit 1938
 The River (1951), een film uit 1951 van Jean Renoir
 The River (1984), een Amerikaanse film met Mel Gibson
 The River (Virgil Thomson), compositie van Virgil Thomson
 The River (album), album van Bruce Springsteen
 The River (nummer), een nummer van Bruce Springsteen van het gelijknamige album
 The River (Live), nummer van de Amerikaanse rockband Live uit 2006
 The River (televisieserie), een Amerikaanse avonturen/horror-televisieserie